Il doppio del torneo di tennis Smart Card Open Monet+ 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Martina Borecka e Tereza Smitková che hanno battuto in finale Paula Kania e Katarzyna Piter 6-1, 5-7, [10-8].

Teste di serie 

 Paula Kania /  Katarzyna Piter (finale)
 Nikola Fraňková /  Anna Zaja (semifinali)

 Martina Borecka /  Tereza Smitková (Campionesse)
 Katerina Kramperova /  Martina Kubicikova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Smart Card Open Monet+ 2013